Weber , német családnév
 weber, a mágneses fluxus SI származtatott mértékegysége
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Weber, település Missouri államban
 Weber, település Washington államban
 Weber, település Wisconsin államban
 Weber, folyó Utah államban
 Új-Zéland
 Weber, falu a Hawkes Bay régióban